Бобби Джонс (): Джонс, Бобби (1902—1971) — американский гольфист-любитель.
 Джонс, Бобби (1912—1999) — американский футболист, игравший за команду «Грин Бэй Пэкерз» из национальной футбольной лиги.
 Джонс, Бобби (1928—1980) — американский джазовый саксофонист.
 Джонс, Бобби (1933—1998) — английский футболист, вратарь «Саутпорта», «Честер Сити» и «Блэкберн Роверс».
 Джонс, Бобби (род. 1938) — английский футболист, нападающий «Бристоль Роверс», «Нортгемптон Таун» и «Суиндон Таун».
 Джонс, Бобби (род. 1939) — американский певец, исполняющий произведения в стиле госпел.
 Джонс, Бобби (род. 1940) — американский баскетбольный тренер, тренировавший команду Уэслианского колледжа Кентукки.
 Джонс, Бобби (1942—2001) — афроамериканский академик и просветитель.
 Джонс, Бобби (род. 1949) — американский бейсболист, игравший в MLB на позиции аутфилдера за «Техас Рейнджерс».
 Джонс, Бобби (род. 1951) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1976—1986 годах.
 Джонс, Бобби (род. 1962) — американский баскетбольный тренер, тренировавший команду университета Сент-Фрэнсис (Пенсильвания).
 Джонс, Бобби (род. 1970) — американский бейсболист (правша), игравший в MLB на позиции питчера за «Нью-Йорк Метс».
 Джонс, Бобби (род. 1972) — американский бейсболист (левша), игравший в MLB на позиции питчера за «Колорадо Рокиз».
 Джонс, Бобби (род. 1984) — американский баскетболист, игравший в НБА в 2006—2009 годах